Ви́ктор Конова́лов:
 Коновалов, Виктор Андреевич (1912—1995) — советский и российский художник.
 Коновалов, Виктор Дмитриевич (род. 1938) — советский футболист.
 Коновалов, Виктор Яковлевич (1909—1995) — советский и российский художник.